Le tournoi de tennis d'Akron est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute du 18 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey-Gunter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Akron
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1974
Akron
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en mars 1974